Аластер Брайан Уолден (8 июля 1932 — 9 мая 2019) — британский журналист, член британского парламента от лейбористской партии, от Бирмингема, с 1964 по 1977 год.

Являлся одним из лучших политических интервьюеров в истории британского радиовещания. Он получил несколько наград за вещание, в том числе BAFTA Richard Dimbleby Award в 1986 году, а в 1991 году был назван ITV личностью года. Он был первым журналистом, взявшим интервью у Маргарет Тэтчер.

Биография 
Брайан Уолден родился в Уэст-Бромидже. Учился в Королевском колледже в Оксфорде. Окончил аспирантуру в колледже Наффилд, Оксфорд, прежде чем стать преподавателем университета.

На всеобщих выборах 1964 года Уолден был избран депутатом парламента от Бирмингема. Переизбран на всеобщих выборах 1966 и 1970 годов.

После парламентской карьеры Уолден занимался журналистикой. Он делал телепередачи, в основном для лондонского телевидения выходного дня, такие как Weekend World, The Walden Interview и Walden. Также был членом совета Центрального телевидения в период с 1981 по 1984 год.

Во время интервью с Тэтчер в 1983 году Уолден ввёл термин «викторианские ценности», чтобы описать убеждения, которые она принимала и повторяла много раз. Уолден подготовил речь Тэтчер на митинге Уэмбли во время избирательной кампании 1983 года.

Он был широко известен как ведущий программы Weekend Television, а уже в 1986 году Уолден стал обозревателем газеты Sunday Times

В 1988 году он назвал Тэтчер «уникальным политиком … господствующим духом нашего века».

Личная жизнь 
После выхода на пенсию Уолден жил в Сент-Питер-Порте на о. Гернси.

Он был женат три раза: на Сибил Блэкстоун, Джейн МакКеррон, затем на Хейзел Даунс, с ней прожил в течение 43 лет. У него было четыре сына: Ричард и Филипп (от первого брака), актер Бен Уолден (от второго) и Кристофер (от третьего). Он выступил против запрета на охоту на лис и был решительным сторонником Брексита.

Уолден скончался 9 мая 2019 года в возрасте 86 лет от осложнений, связанных с эмфиземой.

Примечания

Ссылки 
 Brian Walden: Broadcaster and former Labour MP dies aged 86
 Walden, Brian (1932-)
 Brian Walden, former MP and TV broadcaster, dies aged 86

Журналисты Великобритании